Il singolare maschile  del torneo di tennis China Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Renzo Furlan 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Renzo Furlan (finale)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Shūzō Matsuoka (semifinali)

 Michael Joyce (primo turno)
 Scott Draper (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Tommy Ho (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 1995
ATP Tour 1995